General Mayor Webelo Zapp Brannigan es un personaje ficticio en la serie de TV Futurama.

Orígenes 
Brannigan está inspirado en el capitán de Star Trek James T. Kirk, interpretado por William Shatner y en el héroe de cómics de ciencia ficción, Flash Gordon. Zapp Brannigan es el militar más destacado de la DOOP u Orden Democrático de Planetas, se encuentra al mando de la nave intergaláctica Nimbus. Cree ser todo un seductor, el mejor amante del universo, muy culto, y un hábil e inteligente estratega. A pesar de su apariencia de macho y seductor (que no refleja su verdadera contextura, ya que sin ropa se ve que es bastante obeso), en el fondo no es más que un niño consentido, mentiroso, traicionero, obsesivo, sensible y miedoso que siempre debe tener la razón y es capaz de destruir planetas enteros simplemente para demostrar en su retorcida mente que él es un héroe y un gran capitán. Abusa de su posición con sus subordinados, en especial con su ayudante Kif, el cual vive casi como un esclavo para Zapp. La fama de Zapp Brannigan está basada en sus absurdos y exagerados relatos, en los que se muestra a sí mismo como un héroe que siempre salva al universo de la total aniquilación. Sus "gloriosas" victorias militares son siempre contra oponentes indefensos, como los "Pacifistas de la Nebulosa Gandhi" o los "Habitantes de la Nebulosa Geriátrica".

Desde que, con engaños, sedujo e hizo el amor con Leela, está obsesionado con ella. Zapp no pierde oportunidad para intentar reconquistar a Leela. En el episodio la Guerra es una M, Zapp se alegra de saber que el recluta Lee Lemon (pronunciado "Limon") , del que se había enamorado, era en realidad Leela disfrazada de soldado, por lo que descubre que no era homosexual.

Voz 
Zapp Brannigan es interpretado por Billy West en inglés, por José Padilla en el doblaje hecho en España y por Mario Castañeda en el doblaje al español para América Latina.

Enlaces externos 

 Zapp Brannigan Soundboard - Soundboard creado pory Chris Pickering. (Approx. 1.6 mb)

Brannigan
Brannigan
Planetas y Futuros Acotentecimientos de Futurama

el:Futurama#Χαρακτήρες